BAP puede referirse a:

 Buenos Aires Provincia, equipo ciclista argentino de categoría Continental.
 BAP!! (acrónimo de «Brigada Anti Polizialatik», «Brigada Anti Policial» en castellano) un grupo vasco de hardcore punk ya disuelto.
 BAP (banda alemana), banda de rock alemana.
 B.A.P grupo coreano.